Бене́цкое се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Западнодвинского района Тверской области. На территории поселения находятся 35 населенных пунктов. Центр поселения — деревня Бенцы.
Образовано в 2005 году, включило в себя территории Бенецкого и Первомайского сельских округов.

Географические данные 
 Общая площадь: 264,8 км²
 Нахождение: центральная часть Западнодвинского района
 Граничит:
 на северо-западе — со Староторопским СП
 на северо-востоке — с Западнодвинским СП
 на востоке — с Шараповским СП
 на юге — с Ильинским СП

Основные реки — Западная Двина и её приток Торопа.

На территории поселения расположены озёра Святое и Халуно.

Население

Населенные пункты 

На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 
В 2000 году исключены из учетных данных деревни Кривино и Курганы.
Ранее на территории поселения исчезли деревни Мостище, Саковатка, Рогово и др.;

История 
В XIX-начале XX века большая часть территории поселения входила в Торопецкий уезд Псковской губернии, южная часть (за рекой Западная Двина) относилась к Велижскому уезду Витебской губернии.

Известные люди 
Беляев Иван Варсонофьевич — председатель колхоза «Строитель». В 1941 году при оккупации был выдан предателем немецко-фашистским захватчикам и публично повешен в с. Бенцы в сосновом бору, могила неизвестна.

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Примечания 

Муниципальные образования Западнодвинского района
Упразднённые сельские поселения Тверской области
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году